Hijzelendoorn ist der Familienname folgender Personen: